A competição de luta livre até 57 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 19 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Vladimer Khinchegashvili, da Geórgia, derrotou o japonês Rei Higuchi para conquistar o título olímpico. Já Haji Aliyev (Azerbaijão) e Hassan Rahimi (Irã) levaram a melhor nos combates pelo bronze.

Resultados
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Livre 57 kg masculino